Баграш:

 Баграш — уезд Баянгол-Монгольского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
 Баграш, Дмитрий Владимирович (род. 1968) — журналист, бизнесмен.